Chicho es un hipocorístico español para los nombres Narciso, Ander  , Francisco , Bruno , Joaquín y Mateo   entre otros. En este sentido, puede referirse a:
 Chicho Azúa (1938-2009), actor y humorista chileno;
 Chicho Sánchez Ferlosio (1940-2004), cantautor español;
 Chicho Sibilio (1958-), jugador de baloncesto dominicano;
 Chicho Terremoto (en japonés Dash!! Kappei), un manga y anime japonés sobre baloncesto;
 Chicho López, «Terremoto», el nombre del protagonista del anime en su traducción al español;
 Narciso Chicho Ibáñez Serrador (1935-2019), actor y presentador uruguayo.

También puede referirse a:
 Las Mama Chicho, un grupo de bailarinas conocidas por su actuación en el programa de televisión español «Tutti Frutti».
 Rizo pequeño del cabello que cae sobre la frente.

Referencias